Ван Ли (лингвист) (1900—1986) — китайский лингвист, один из основоположников современной китайской лингвистики.
 Ван Ли (политик) (1922—1996) — деятель КПК, один из лидеров «Культурной революции».